Naselja u BiH:
 Piljužići (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Piljužići (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj